Mostek est un toponyme qui peut désigner :

Mostek, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.
 Mostek, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Mostek, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Mostek, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie